León III puede referirse a:

 León III el Isaurio (680 – 741), emperador bizantino.
 León III (750 – 816), papa de la Iglesia católica.